A gradáció fokozást, fokozatosságot jelent.
Különböző jelentései:
 Gradáció (állattan)
 Gradáció (retorika)
 Gradáció (fénytan)